Diese Liste der Abgeordneten zum Burgenländischen Landtag listet alle Mitglieder des Burgenländischen Landtags in der XIX. Legislaturperiode auf. Die Legislaturperiode begann am 25. Oktober 2005 und endete mit der Angelobung des Landtags der nachfolgenden XX. Gesetzgebungsperiode. Nach den Landtagswahlen 2005 entfielen 19 von 32 Mandaten auf die SPÖ, 13 auf die ÖVP und je 2 auf die FPÖ und die Grünen.

Quelle 
Als Quelle dienten die Sitzungsprotokolle des Burgenländischen Landtags

19